Митьезаёль, Мить-Тёзаёль — река в России, протекает в Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах Республики Коми. Устье реки находится в 93 км по правому берегу реки Сойва. Длина реки составляет 23 км.

Исток реки в болотах в 30 км к югу от деревни Верхняя Омра. Река течёт на север, всё течение проходит по ненаселённому, заболоченному таёжному лесу. Приток - Митьезаёльвож (правый). Впадает в Сойву у урочища Ордым.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от истока до водомерного поста у посёлка Шердино, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03050100112103000060122
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103006012
 Код бассейна — 03.05.01.001
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Троицко-Печорского района
Реки Усть-Куломского района
Бассейн Сойвы